Franciaország
Miramont-d’Astarac, település Franciaországban, Gers megyében
Miramont-de-Comminges, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Miramont-de-Guyenne, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Miramont-Latour, település Franciaországban, Gers megyében
Miramont-Sensacq, település Franciaországban, Landes megyében
Miramont-de-Quercy, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében